Barber se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Harry Gardner Barber
 Herbert Spencer Barber
 Paul H. Barber